Egiziano – relativo all'Egitto
Egiziano – relativo alla lingua egiziana
Egiziano – variante del nome proprio di persona italiano maschile Egizio